Соревнования по конному поло в рамках летних Олимпийских игр 1924 года прошли с 28 июня по 12 июля на полях загородного клуба в Сен-Клу и в парке Багатель в Булонском лесу. В соревнованиях приняло участие пять команд, разыгравших медали в однокруговом турнире. Золотые медали выиграла сборная Аргентины, впервые ставшая олимпийским чемпионом в этом виде программы. Матчи турнира посетило 24 239 зрителей.

Медалисты

Результаты соревнований

Примечания

Ссылки 
 Polo at the 1924 Paris Summer Games 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1924
Поло во Франции